«Мужчине живётся трудно. Фильм 8: Любовная песня Торадзиро» (, отоко-ва цурай ё: торадзиро коиута; другое название — «Зов любви Тора-сана»;  — японская комедия режиссёра Ёдзи Ямады, вышедшая на экраны в 1971 году. Восьмая часть приключений незадачливого торговца вразнос Тора-сана является самой длинной в сериале. Ёдзи Ямада был удостоен премии «Майнити» как Лучший режиссёр года.

Сюжет 
После короткого пребывания дома в Сибамате и вступив там в очередную перепалку со своими дядей и тётей, Тора-сан вновь в скитаниях по Японии. В ходе своего путешествия он посещает похороны свекрови сестры Сакуры. Овдовевшему Хёитиро становится очень одиноко после смерти жены и добродушный Торадзиро остаётся пожить с ним какое-то время, чтобы хоть как-то помочь бедняге справиться с постигшей его утратой.

Затем он возвращается в Сибамату к своим родным и встречает там новую владелицу кафе Такако, в которую непременно влюбляется. Узнав, что у красавицы есть сынок, он начинает строить планы о том, как они счастливо заживут втроём, в то время как сестра Сакура и остальные домочадцы начинают беспокоиться о его очередном любовном разочаровании. Несмотря на то, что его близкие делают всё, чтобы держать Торадзиро на расстоянии от Такако, он всё же заигрывает с матерью-одиночкой…

В ролях 
 Киёси Ацуми — Торадзиро Курума (или Тора-сан)
 Тиэко Байсё — Сакура, сестра Торадзиро
 Дзюнко Икэути — Такако
 Такаси Симура — Хёитиро Сува, отец Хироси
 Гин Маэда — Хироси, муж Сакуры
 Хисао Дадзай — Умэтаро (босс Хироси)
 Син Морикава — дядя Тацудзо
 Тиэко Мисаки — тётя Цунэ
 Мари Окамото — Саюри Одзора
 Тисю Рю — священник
 Ясукиё Умэно — Такэси Сува
 Таканобу Ходзуми — Осаму Сува
 Масахико Танимура — чернорабочий
 Ёсио Ёсида — Цурухатиро Бандо

Премьеры 
  — национальная премьера фильма состоялась 29 декабря 1971 года в Токио.
  — премьера в США 14 апреля 1973 года.

Награды и номинации 
Кинопремия «Майнити» (1972)
 Премия лучшему режиссёру 1971 года — Ёдзи Ямада (ex aequo — «Мужчине живётся трудно. Фильм 6: История бескорыстного чувства» и «Мужчине живётся трудно. Фильм 7: История борьбы»).

Премия журнала «Кинэма Дзюмпо» (1972)
 Номинация на премию за лучший фильм 1971 года, однако по результатам голосования занял лишь 8-е место.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
  
 Tora-san’s Love Call на сайте Molodezhnaja.ch
 男はつらいよ　寅次郎恋歌 on Official Torasan site

Кинокомедии Японии
Фильмы Японии 1971 года
Фильмы кинокомпании «Сётику»
Фильмы Ёдзи Ямады
Мужчине живётся трудно (серия фильмов)